Bron (water), een plaats waar water uit de grond komt
Bepaalde maat bij trappen